Spionen kan henvise til

 Spionen (film fra 1909), en dansk stumfilm
 Spionen (film fra 1917), en amerikansk stumfilm
 Spionen (tv-serie), en tysk tv-serie fra 2015